Butyllithium
 Buli (volk)
 Buli (Indonesië)
 Buli airport
 Buli (Congo Kinshasa)